Kuznitzky ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Kuznitzky (1878–1944), deutsche Widerstandskämpferin
 Martin Kuznitzky (1868–nach 1938), deutscher Dermatologe, Urologe und Kunstsammler